Шармон може да се односи на:

 Шармон (Долина Оазе), насељено место у Француској, у департману Долина Оазе
 Шармон (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна
 Шармон ан Бос, насељено место у Француској, у департману Лоаре
 Шармон су Барбиз, насељено место у Француској, у департману Об